Кубок африканских наций 1986 был 15-м розыгрышем этого турнира. Он проходил с 7 по 21 марта 1986 года в Египте.

Отборочный турнир 

Участники финального турнира

 
  (действующие чемпионы)
 
  (хозяева турнира)

Составы команд

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
4 мяча
  Роже Милла

3 мяча
  Абдулай Траоре
  Тахир Абу Зейд

Примечания

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1986 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1986 году
Март 1986 года
Международные соревнования по футболу в Египте
Спорт в Египте в 1986 году